Das 60. E3 Harelbeke 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen startete und endete in Harelbeke nach 206,1 km. Das Radrennen wurde am Freitag, den 24. März 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das zehnte von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017